Darryl Lachman (1989) – calciatore olandese
 Dichen Lachman (1982) – attrice australiana
 Edward Lachman (1948) – direttore della fotografia e regista statunitense
 Gary Lachman, conosciuto anche come Gary Valentine (1955)– scrittore e musicista statunitense
 Harry Lachman (1886-1975) – pittore, scenografo e regista statunitense
 Patrick Lachman (1970) – cantante e chitarrista statunitense